|-
| 183201 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183202 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183203 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183204 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183205 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183206 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183207 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183208 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183209 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183210 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183211 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183212 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183213 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183214 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183215 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183216 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183217 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183218 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183219 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183220 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183221 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183222 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183223 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183224 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183225 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183226 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183227 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183228 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183229 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183230 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183231 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 183232 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183233 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183234 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183235 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183236 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183237 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183238 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183239 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183240 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183241 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183242 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183243 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183244 - || || 3 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183245 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183246 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183247 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183248 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183249 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183250 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183251 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183252 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183253 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183254 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183255 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183256 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183257 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183258 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183259 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183260 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183261 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183262 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183263 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183264 - || || 5 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 183265 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183266 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183267 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183268 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183269 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183270 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183271 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183272 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183273 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183274 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183275 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183276 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183277 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183278 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183279 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183280 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183281 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183282 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183283 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183284 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183285 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183286 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183287 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183288 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183289 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183290 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183291 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 183292 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183293 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183294 Langbroek || || 9 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183295 - || 2002 UJ || 19 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183296 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183297 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183298 - || || 29 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183299 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183300 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

3